Baltimore Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baltimore Creek (Missouri), im Bollinger County
 Baltimore Creek (Oregon), im Yamhill County